Il singolare del torneo di tennis Austrian Open 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Goran Ivanišević che ha battuto in finale Fabrice Santoro 6-2, 4-6, 4-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Goran Ivanišević (campione)
 Fabrice Santoro (quarti di finale)
 Andrea Gaudenzi (secondo turno)
 Tomás Carbonell (quarti di finale)
 Gilbert Schaller (quarti di finale)
 Renzo Furlan (terzo turno)
 Ronald Agénor (terzo turno)
 Bernd Karbacher (secondo turno)

 Fernando Meligeni (terzo turno)
 Andrej Čerkasov (secondo turno)
 Horst Skoff (secondo turno)
 Tomás Carbonell (semifinali)
 Jordi Arrese (terzo turno)
 Marcelo Filippini (secondo turno)
 Younes El Aynaoui (secondo turno)
 Francisco Clavet (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1994